Борнхайм () — многозначный термин.

 Борнхайм (Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц;
 Борнхайм (Рейнланд) — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия;
 Борнхайм (Рейнхессен) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Борнхайм (Франкфурт-на-Майне) — некогда город провинции Гессен-Нассау, округа Висбаден; ныне один из районов Франкфурта-на-Майне.

Примечания